Sphaerulina är ett släkte av lavar. Sphaerulina ingår i familjen Mycosphaerellaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sphaerulina